Рынок:

 Рынок — в экономической теории, совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции.
 Рынок — место для организованной торговли, словесный эквивалент понятий базар, майдан.

Топоним 
 Рынок — село, Лиманский район, Астраханская область
 Рыно́к — несуществующая сейчас деревня (посёлок), находилась на современной территории поселка Спартановка Тракторозаводского района Волгограда
 Рынок — посёлок, Железногорский район, Курская область
 Рынок — хутор, Шпаковский район, Ставропольский край
 Рынок-Каргальский — хутор, Цимлянский район, Ростовская область
 Рынок-Романовский — хутор, Цимлянский район, Ростовская область
 Площадь Рынок () — центральная площадь во Львове (Украина)

Другое 
 Рыночные отношения — андерграунд рэп-группа из Москвы